Голубинська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Голубинська сільська рада — Автономна Республіка Крим, Бахчисарайський район
 Голубинська сільська рада — Закарпатська область, Свалявський район

Див. також 
 Голубівська сільська рада